Палапье — может означать:

 Палапье — город на востоке Ботсваны.
 Палапье — коммерческий аэропорт, расположенный вблизи Палапье (Ботсвана).